zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach internetowych (ang. Search Engine Reputation Management) – działania marketingowe w celu promocji marki w internecie
 selektywne modulatory receptora estrogenowego (ang. Selective Estrogen Receptor Modulators) – grupa preparatów farmaceutycznych
 strukturyzowany diagram związków encji (ang. Structured Entity Relationship Model) – zmodyfikowany system projektowania diagramów związków encji